

Geografia
Salza – comune nel dipartimento dell'Aude, Francia
Salza di Pinerolo – comune nella città metropolitana di Torino, Italia
Salza Irpina – comune in provincia di Avellino, Italia
Monte Salza – montagna delle Alpi Cozie divisa tra l'Italia e la Francia

Persone
Ermanno di Salza (1179 circa–1239) – Gran Maestro dell'Ordine Teutonico tedesco
Nello Salza (1963) – trombettista italiano
Enrico Salza (1937) – imprenditore e banchiere italiano